Il doppio maschile  dell'Estoril Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marcelo Melo e André Sá erano i detentori del titolo, ma Sa non ha partecipato quest'anno, solo Melo ha partecipato facendo coppia con Sebastián Prieto, ma ha perso contro Yves Allegro e Nicolas Mahut.

Jeff Coetzee e Wesley Moodie hanno vinto in finale  6–2, 4–6, 10–8, contro Jamie Murray e Kevin Ullyett.

Teste di serie

  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (campioni)
  Jamie Murray /  Kevin Ullyett (finale)

  František Čermák /  Jordan Kerr (semifinali) 
  Marcelo Melo /  Sebastián Prieto (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Estoril Open 2008
ATP Tour 2008